Блиц92 је српски сатирични вебсајт, осмишљен као пародија на информативне и колажне сајтове "Б92" и "Блиц". Његов оснивач и једини уредник је београдски лингвиста и писац Павле Ћосић, који је претходно био сарадник часописа Печат и njuz.net-a.

Садржај 
Чланци на сајту се објављују нередовно (сходно ауторовој инспирацији), те се углавном баве ироничном пародијом сензационалистичких колажних текстова на сајтовима које исмева.

Контроверзе 
Ћосић је доспео у жижу интересовања шире јавности када је у августу 2013. године путем свог Фејсбук профила понудио десет хиљада евра особи која убије тадашњег првог потпредседника Владе, Александра Вучића. Ћосића је због тога привела полиција.  Он се правдао да је "понуду" изнео у поремећеном стању свести, те да је компјутер са кога је напсао дотичан текст проследио полицији на вештачење. Широј јавности није познато да ли је Ћосић накнадно сносио консеквенце због овог чина.

Референце 

Веб-сајтови у Србији
Медији у Београду